Die SM-liiga-Saison 1983/84 war die neunte Spielzeit der finnischen SM-liiga. Finnischer Meister wurde zum insgesamt achten Mal und zum vierten Mal seit Einführung der SM-liiga Tappara Tampere, während Vorjahresaufsteiger HPK Hämeenlinna in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Die zehn Mannschaften der SM-liiga spielten zunächst in 37 Saisonspielen gegeneinander. Während sich die ersten sechs Mannschaften für die Play-offs qualifizierten, mussten die beiden Letztplatzierten gegen die beiden besten Zweitligisten um den Klassenerhalt spielen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Anmerkung: Die Olympiaauswahl Finnlands bestritt in Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 1984 in Sarajevo gegen jede Mannschaft der SM-liiga ein Spiel. In zehn Spielen wies die Auswahl vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 41:38 auf.

Play-offs

Modus 
Die Plätze 1 und 2 waren für das Halbfinale und die Plätze 3–6 für das Viertelfinale der Play-offs qualifiziert. Die Sieger der Halbfinals zogen ins Finale ein während die Verlierer im kleinen Finale um den dritten Platz spielten.

Das Viertelfinale und das Spiel um Platz Drei wurden im Modus „Best-of-Three“ ausgetragen, das Halbfinale und das Finale im Modus „Best-of-Five“.

Turnierbaum

Finnischer Meister

SM-liiga-Relegation 
Die beiden Letztplatzierten der SM-liiga-Hauptrunde und die beiden besten Zweitligisten spielten im Modus „Best-of-Five“ um den Aufstieg bzw. Klassenerhalt. In der Relegation sicherte sich Kiekko-Reipas den Klassenerhalt, während HPK Hämeenlinna den direkten Wiederabstieg nicht verhindern konnte.

 Lukko Rauma – HPK Hämeenlinna 3:2 (8:2, 4:6, 7:2, 4:5 n. V., 3:1)
 Kiekko-Reipas – JYP HT 3:1 (4:7, 5:4 n. V., 4:3, 5:3)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der SM-liiga

Liiga-Saison
Eishockeysaison 1983/84